Lambrechts ist der Familienname folgender Personen:

 Burger Lambrechts (* 1973), südafrikanischer Kugelstoßer
 Erik Lambrechts (* 1984), belgischer Fußballschiedsrichter
 Esther Lambrechts, Geburtsname von La Esterella (1919–2011), flämische Sängerin
 Finn Lambrechts (1900–1956), norwegischer Generalleutnant

Siehe auch:
 Lambrecht